Basset (von französisch bas „tief, niedrig“) ist ein Namensbestandteil verschiedener kurzbeiniger Jagdhunderassen.

 Basset Hound, die wohl bekannteste Rasse dieses Namens
 Basset artésien normand
 Basset bleu de Gascogne
 Basset d’Artois
 Basset fauve de Bretagne
 Grand Basset Griffon Vendéen
 Petit Basset Griffon Vendéen

Basset ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Basset, englischer Adliger
 Alina Basset († 1281), englische Adlige
 Aline Basset († 1274), englische Adlige
 Brian Basset (* 1957), US-amerikanischer Comiczeichner
 Dominique Basset (* 1957), französischer Ruderer
 Florence Marguerite Knoll Basset (1917–2019), US-amerikanische Designerin und Architektin, siehe Florence Knoll
 Fulk Basset († 1259), englischer Bischof
 Gaby Basset (1902–2001), französische Schauspielerin, erste Ehefrau von Jean Gabin
 Gilbert Basset, englischer Adliger und Rebell
 Jean-Marie Basset (* 1943), französischer Chemiker
 Joan Basset, katalanischer Dichter und Troubadour
 Mary Basset, siehe Margaret Roper
 Philip Basset († 1271), englischer Adliger, Justiciar von England
 Philippa Basset, englische Adlige

 Roger Basset (1883–??), französischer Tauzieher

Basset ist der Name folgender Orte:

 Basset, Ortschaft in der Gemeinde Choisy im Département Haute-Savoie, Frankreich

Basset steht auch für:

 Beagle B.206 Basset, leichtes zweimotoriges Propellerflugzeug

Siehe auch:
 Bassett